

Patronyme
 Miranda Malzac, (1850-1925), homme politique français ;
 Franc Malzac, (1865-1920), peintre et affichiste français ;
 Victor Malzac (1997), poète français.

Homonymie
Homonymie de patronyme